Das schwarze Schaf ist der Gegenstand einer Redewendung: 
 Schwarzes Schaf.

Diese Redewendung wird in mehreren Film-, Werk- und sonstigen Titeln aufgegriffen:
 Das schwarze Schaf (1943), ein deutscher Film von Friedrich Zittau (Miroslav Cikán)
 Die schwarzen Schafe (1947), eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll
 Das schwarze Schaf (Film) (1960), ein Kriminalfilm mit Heinz Rühmann
 Das Schwarze Schaf (Kabarettpreis), ein von Hanns Dieter Hüsch 1999 ins Leben gerufener Kabarettwettbewerb
 Die schwarzen Schafe (Band), eine deutsche Punkband aus Düsseldorf
 Schwarze Schafe (2006), ein Film über Berliner mit Geldproblemen in fünf Episoden,

Siehe auch:
 Black Sheep (Begriffsklärung)
 Schafe (Biologie)
 Schäfchenplakat (Schweizer Wahlplakat)